Cristian Grabinski
 Władimir Grabinski

Zobacz też 
 Grabiński